«Culpable» puede referirse a:

Concepto 
 la culpabilidad de un sujeto ante un delito.

Música 
 Culpable (2009), canción de la cantante mexicana Belinda.
 Culpable (2009), canción del cantante colombiano Camilo Echeverri.
 Culpable (1993), canción del grupo español Héroes del Silencio.

Cine 
 Culpable (1960), película argentina dirigida por Hugo del Carril.
 Culpable (Den skyldige) (2018), película danesa dirigida por Gustav Möller.
 Culpable (The Guilty) (2021), dirigida por Antoine Fuqua (remake estadounidense de la anterior).

Televisión 
 Culpables (2001), serie de televisión argentina.
 Culpable de este amor (2004), telenovela argentina.